são-felipense – abitanti di São Felipe d'Oeste
são-felipense – abitanti di São Felipe